«Подвиги Геракла: Геракл в царстве теней» () — итальянский приключенческий фильм по мотивам древнегреческих мифов о Геракле. Премьера картины состоялась 16 ноября 1961 года в Италии.

Сюжет 
Узурпатор Лик нанимает убийц расправиться с Гераклом. Узнав, что сын Зевса и его друг Тесей выжили, он вызывает к жизни свою племянницу принцессу Деяниру, на которой Геракл должен был жениться после долгих скитаний. Лик заявляет герою, что его возлюбленная смертельно больна, а над царством висит проклятье.

Оракул Медея, подчинившись воле Зевса, сообщает, что Гераклу нужно добыть волшебный камень в царстве Аида, чтобы спасти возлюбленную и снять проклятье. Вместе с Тесеем и его приятелем Телемахом, герой отправляется в сад Гесперид, чтобы сорвать золотое яблоко для прохода в подземное царство.

Пока Геракл пытается добыть камень жизни, Тесей находит Персефону и, влюбившись, забирает её с собой. Во время шторма по совету девушки он выбрасывает золотое яблоко за борт, лишая Геракла возможности спасти Деяниру.

Вернувшись, Геракл с помощью камня жизни исцеляет Деяниру. Медея объявляет, что Тесей, влюбившись наперекор воли богов в Персефону, является причиной обрушившихся на царство новых несчастий. Тесей не собирается отказываться от своих чувств и Геракл побеждает друга. Персефона предотвращает смерть возлюбленного и обвиняет Лика. Геракл сражается с мертвецами, чтобы предотвратить обряд принесения Деяниры в жертву, и убивает Лика.

В ролях 

 Рег Парк — Геракл
 Кристофер Ли — Лик
 Леонора Руффо — Деянира
 Джордж Ардиссон — Тесей
 Мариса Белли — Аретуса
 Ида Галли — Персефона
 Франко Джакобини — Телемах
 Мино Доро — Керос
 Моника Нери — Елена
 Эли Драго — Иокаста
 Гая Джермани — Медея
 Раф Бальдассарре — наёмник
 Элизабетта Паван — Тамар

Съёмочная группа 

 Режиссёры-постановщики: Марио Бава и Франко Проспери
 Авторы сценария: Марио Бава, Сандро Континенца, Франко Проспери и Дуччо Тессари
 Продюсер: Акилле Пьяцци
 Композитор: Армандо Тровайоли
 Оператор-постановщик: Марио Бава
 Монтажёр: Марио Серандреи
 Художник-постановщик: Франко Лолли
 Художник по костюмам: Марио Джорзи
 Гримёры: Ренцо Франчьони и Франко Паломби
 Постановщик звуковых и визуальных спецэффектов: Тонино Качьоттоло

Интересные факты 
Моника Нери указана в титрах, как Розальба Нери. Розальба — сестра Моники. В интервью журналисту Тиму Лукасу она объяснила, что не может появиться на съёмках фильмах из-за других обязательств, и поэтому уступила роль своей сестре Монике.

В интервью программе «100 лет ужаса» Кристофер Ли не без юмора рассказывал, что во время съемки кульминационного эпизода схватки Геракла с Лико у них с Регом Парком долго не получалось сыграть эту сцену с должным серьёзным выражением, что доводило режиссёра Мари Баву до неистовства. Оба актёра невольно начинали смеяться, осознавая, как со стороны выглядит схватка «человека размером со шкаф» с сухопарым персонажем злого колдуна. Данный эффект усиливался, потому что по сценарию Геракл с размаху бросал Лико и тот феерично отлетал прочь. В конце концов им удалось снять в один дубль, а звук наложен позже.

Саундтрек 

Саундтрек к фильму выпущен в 2006 году под лейблом «Digitmovies» как 5 том в составе «Антологии оригинальных саундтреков Марио Бава».

Список композиций

Примечания

Ссылки 

 
 Vampire gegen Herakles  на сайте zweitausendeins
 Hércules En El Centro De La Tierra (1961)  на сайте abandomoviez
 Ercole al centro della Terra  на сайте mymovies
 Ercole al centro della terra (1961)  на сайте
 Ercole al centro della terra (1961)  на сайте elonet
 Ercole al centro della terra (1961)  на сайте archiviodelcinemaitaliano

Фильмы Италии 1961 года
Пеплумы
Фильмы о Геракле
Фильмы о монстрах
Фильмы ужасов Италии
Фильмы ужасов 1961 года
Фильмы Италии в жанре фэнтези